Moncrief ist der Familienname folgender Personen:

 William Moncrief (* 1919 oder 1920), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Sidney Moncrief (* 1957), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch: Moncrieff